La Cadillac Catera est une voiture routière issue de l'Opel Omega B MV6 lancée en 1997 et fabriquée jusqu'en 2002 à Rüsselsheim en Allemagne à la suite de la présentation du concept-car LSE. Par rapport au modèle initial, on trouve en plus un bandeau reliant les feux (qui disparaitra avec le restylage de 2000) ainsi qu'une sellerie cuir et quelques détails.

Au  de 1999, le préparateur allemand Steinmetz Automobile (spécialiste Opel) a présenté une Catera équipée d’un compresseur offrant  (contre  d’habitude) et de nombreuses modifications tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

En 2000 en même temps qu'apparait le lifting une version Sport est lancée avec des suspensions Sport et des pneus plus larges.

Durant sa carrière environ  furent vendus.

Histoire 
La Catera a été introduite pour la première fois aux États-Unis en 1994 en tant que concept-car Cadillac LSE, un nouveau modèle d'entrée de gamme pour Cadillac qui concurrencerait les berlines Acura, BMW, Infiniti, Lexus et Mercedes-Benz. Cadillac a finalement commencé à vendre la Catera aux États-Unis à l'automne 1996 en tant que modèle de 1997 avec un prix de base de 29 995 $ (47 917 $ en dollars actuels).

Certaines des fonctionnalités standard de la Catera incluent l'intérieur en tissu, les sièges baquets avant, la climatisation automatique à deux zones, la radio stéréo AM / FM avec lecteur de cassette et le système audio à huit haut-parleurs, les airbags, les freins antiblocage, le contrôle de traction, l'entrée sans clé, le système de sécurité, les roues en alliage , pneu de secours compact et instrumentation complète. L'équipement en option comprend un intérieur en cuir, des sièges chauffants, un lecteur de cassettes et un lecteur de CD, un système audio haut de gamme Bose, un toit ouvrant électrique, Homelink, OnStar et des roues chromées.

Un modèle Sport a été offert à partir de 1999 avec des sièges à huit réglages électriques, des sièges avant chauffants, des roues de 17 pouces, une mémoire du siège du conducteur, un système antivol audible, un ouvre-porte de garage à trois canaux, des phares à décharge à haute intensité et un aileron arrière. La Catera a reçu un lifting en 2000 avec un nez, un arrière, des roues, une garniture intérieure, des rétroviseurs, des phares DHI en option, des réglages de suspension plus rigides et des airbags latéraux révisés.

Le moteur du modèle était un V6 L81 de 200 ch (150 kW) fabriqué en Angleterre dans l'usine d'Ellesmere Port de GM, utilisant une configuration moteur avant. La transmission automatique GM 4L30-E a été fabriquée dans l'usine GM de Strasbourg, en France.

Commercialisation 
Le marketing de lancement de la Catera a utilisé le slogan , avec une publicité mettant en vedette le mannequin Cindy Crawford et un petit oiseau animé, nommé "Ziggy", une référence aux hirundinidaes (adaptations sans pattes ni becs) héraldiques figurant dans les différentes itérations du logo de Cadillac depuis sa création et jusqu'en 1999. Ziggy a été présenté dans le marketing de la Catera jusqu'à l'année modèle 1998, Cadillac disant: «comme la Catera, Ziggy a éclos en Allemagne et a pour seule mission d'amuser le luxe de Cadillac. Il était l'un des six hirundinidaes ou «Merlettes» mythiques, sans bec, sans pieds dans la Cadillac Crest avant que nous lui donnions de grands pieds, un bec géant et le retournions. Il est tout à fait différent de ses cinq frères qui font partie de la Cadillac Crest depuis l'époque des croisades où la crête était le fier symbole de la famille Le Sieur Antoine de la Mothe Cadillac. .

Véhicules associés 
Un proche parent de la Catera, utilisant la même plate-forme, a continué à être en production jusqu'en 2006. Sur le marché américain, la plate-forme a été utilisée par la Pontiac GTO, qui était un dérivé presque identique du coupé Holden Monaro. Les deux ont été fabriqués par GM Holden en Australie. Ces coupés de performance dérivaient eux-mêmes de la plate-forme berline née sur le marché australien sous le nom de Holden Commodore de la série VT en 1997. La version européenne, connue sous le nom d'Opel Omega, a été abandonnée en 2003.

Ventes américaines annuelles

Références 

Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile Cadillac